Schwalm (Hessen), een riviertje in Hessen
Swalm, in het Duits Schwalm genaamd, een zijrivier van de Maas